Nicandre (en grec ancien  / ) est un nom d'origine grecque qui peut désigner :

Mythologie 
 Nicandre, une des trois peleiades selon Hérodote.

Personnalités 
 Nicandre, roi de Sparte de 750 à 720 av. J.-C.
 Nicandre de Colophon, médecin et poète grec du .

Saints chrétiens 
 Nicandre d'Égypte († vers 303 ou 305), martyr, écorché vif en Égypte sous Dioclétien ; fêté le 15 mars.
 Nicandre ( ou  ?), ou Nicanor, avec Marcien, Apollonius, Léonide, Arrios, Gorgios, Hyperechios, Selinias, Irène et Pammon ou Pambo, martyrs en Égypte ; fêtés le 5 juin.